Филип Петровић (Врање, 12. маја 2002) српски је фудбалер који тренутно наступа за Радник из Сурдулице.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 2002.
Српски фудбалери
Врањанци
Фудбалери Земуна
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу